El Torneig de Seül 2014, oficialment conegut com a Kia Korea Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'11a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de setembre de 2014 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014